Rohacki Potok (słow. Roháčsky potok, Roháč, Jazerný potok) – potok w Tatrach Zachodnich
 Rohacz Ostry (słow. Ostrý Roháč, Roháč) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Rohacz Płaczliwy (słow. Plačlivé, Plačlivô, Plačlivý Roháč) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Roháč – szczyt w północnej części Sulowskich Wierchów na Słowacji
 Roháč – szczyt w południowej części Sulowskich Wierchów na Słowacji